Velika nagrada Belgije 1955 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 5. junija 1955.

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 36
| 2:39:29,0
| 2
| 9
|-
! 2
| 14
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 36
| + 8,1 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  Nino Farina
| Ferrari
| 36
| + 1:40,5
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Paul Frère
| Ferrari
| 36
| + 3:25,5
| 8
| 3
|-
! 5
| 24
|  Roberto Mieres Jean Behra
| Maserati
| 35
| +1 krog
| 13
| 11
|-
! 6
| 4
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 35
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 7
| 22
|  Luigi Musso
| Maserati
| 34
| +2 kroga
| 7
| 
|-
! 8
| 26
|  Cesare Perdisa
| Maserati
| 33
| +3 krogi
| 11
| 
|-
! 9
| 28
|  Louis Rosier
| Maserati
| 33
| +3 krogi
| 12
| 
|-
! Ods
| 12
|  Karl Kling
| Mercedes
| 21
| Puščanje olja
| 6
| 
|-
! Ods
| 30
|  Eugenio Castellotti
| Lancia
| 16
| Menjalnik
| 1
| 
|-
! Ods
| 40
|  Mike Hawthorn
| Vanwall
| 8
| Menjalnik
| 9
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jean Behra
| Maserati
| 3
| Zavrten
| 5
| 
|-
! DNS
| 38
|  Johnny Claes
| Maserati
| 
| Motor
| 
| 
|-
! DNS
| 48
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 
| 
| 
| 
|-
! DNS
| 4
|  Harry Schell
| Ferrari
| 
| 
| 
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955